Kalinowa bezeichnet:
Kalinowa (Wappengemeinschaft) polnischer Adelsfamilien

Orte in Polen:
Kalinowa (Turek), Dorf in der Gmina Turek, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
Kalinowa (Kutno), Dorf in der Gmina Kutno, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
Kalinowa (Błaszki), Dorf in der Gmina Błaszki, Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
Kalinowa (Zapolice), Dorf in der Gmina Zapolice, Powiat Zduńskowolski, Woiwodschaft Łódź
Kalinowa (Wiązów) (deutsch Kallen), Dorf in der Gmina Wiązów (Wansen), Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien